Mallee-emoesluiper
 Roodkapemoesluiper
 Roodooremoesluiper